Overtures of Blasphemy è il dodicesimo album in studio del gruppo musicale death metal statunitense Deicide, pubblicato nel 2018.

Tracce

Formazione
 Glen Benton – voce, basso
 Steve Asheim – batteria
 Mark English - chitarra
 Kevin Quirion - chitarra

Collegamenti esterni